SMX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Maria (California) (Stati Uniti)